Гифорд има више значења:
 Гифорд (Флорида)
 Гифорд (Јужна Каролина)
 Гифорд (Илиноис)